Il singolare del Pattaya Women's Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Henrieta Nagyová era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Silvija Talaja.

Julie Halard-Decugis ha battuto in finale 6–1, 6–2  Li Fang.

Teste di serie

  Henrieta Nagyová (primo turno)
  Julie Halard-Decugis (campionessa)
  Tamarine Tanasugarn (quarti di finale)
  Sylvia Plischke (primo turno)

 Li Fang (finale) 
 Anna Smashnova (primo turno) 
 Ol'ga Barabanščikova (quarti di finale) 
 Shi-Ting Wang (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pattaya Women's Open 1998